

Biografia

Pochissime sono le notizie su di lui se non quelle scaturenti dalle sue opere, costituite da una serie di affreschi sulla vita di San Benedetto realizzati nella chiesa inferiore del convento di Subiaco e firmati "Magister Conxolus pinxit hoc opus".

Bibliografia